Кёрте — немецкая фамилия.

 Фридрих Генрих Вильгельм Кёрте (1776—1846) — немецкий литературный историк
 Генрих Фридрих Франц Кёрте (1782—1845) — немецкий естествоиспытатель